General Urdaneta es una de las parroquias del municipio Baralt del estado venezolano de Zulia. Recibe su nombre en honor al militar, prócer, político y expresidente de la Gran Colombia Rafael Urdaneta (1788 – 1845).

Ubicación

La parroquia General Urdaneta se encuentra ubicada entre las parroquias San Timoteo y Libertador al norte, las parroquias Libertador y la Parroquia Marcelino Briceño al este, el estado Trujillo al sur y el Lago de Maracaibo al oeste.

Historia 

Aunque su fecha de fundación es desconocida, ya existían los pueblos de agua en 1499 cuando Alonso de Ojeda visitó el Lago de Maracaibo y en 1607 cuando formó parte de la federación de tribus bajo el cacique Nígale que lucharon contra el dominio Español. En 1774 fue visitado por el obispo Mariano Martí quien dio una de las primeras reseñas sobre el pueblo.

El petróleo fue descubierto en el campo Barúa en 1956 con el pozo MGB – 1, cuando era parte del Distrito Baralt, con 50 pozos para el 2010, actualmente administrado por Petroquiriquire asociación entre PDVSA y la empresa española REPSOL.
A pesar del descubrimiento de petróleo en el lago de Maracaibo a principios del siglo XX la actividad petrolera en Tomoporo sólo comenzó tímidamente en los años 1980’s, cuando se perforó el pozo TOM – 1 en 1986. Con la perforación del pozo TOM – 7 en 1999 el cual produjo 16.000 barriles por día, se descubrió un campo gigante el cual lleva 28 pozos en 2010.
Además de los campos Barúa y Tomoporo está presente el campo Franquera descubierto en 2004 con el pozo FRA – 1X, con 7 pozos para el 2010.
En 1986 salió al mercado una canción llamada Ceuta del grupo de gaita zuliana Cardenales del Éxito que fue dedicada a la población.

Geografía 

La parroquia está compuesta en su totalidad por tierras bajas, frecuentemente cenagosas, que son el resultado de la desembocadura de los ríos Motatán de los negros en el límite norte y el caño carrillo en el límite sur con el estado Trujillo. La costa del lago de Maracaibo es lugar de varios muelles y de pueblos de agua dedicados a la pesca.

Zona Residencial 

En la parroquia se encuentran algunos de los últimos pueblos de agua, llamados así por estar construidos casi en su totalidad con pilares sobre el lago, los palafitos como también se le conoce se conectan por medio de pequeños puentes de madera. Entre otros de los pueblos de agua relevantes se encuentran  Ceuta (capital de la parroquia), Tomoporo y Moporo.
El Estado Trujillo reclama como suya la porción de territorio que ocupa la parroquia General Urdaneta, por tanto incluye la población de Ceuta, como parte del Municipio Andrés Bello.

Poblaciones

Dentro de la parroquia General Urdaneta se encuentran las poblaciones de:

 Ceuta:Capital de la Parroquia
Tomoporo de agua y de Tierra.
 La Raya
 El Muro
 El siete (no es el mismo de la parroquia San Timoteo, este hace referencia al pozo MGB – 7.
 La Bombita
 La Barúa (que dio nombre al campo petrolero)
 Alto Viento
 Carrillo

Economía 

La economía de la parroquia se basa en la industria petrolera, con los campos Barúa, Tomoporo y Franquera en tierra y Lagotreco en el Lago de Maracaibo, que producen con tanto potencial que ocupan una división operacional de PDVSA conocida como distrito Tomoporo.
Esta actividad va paralela a la pesca artesanal con redes a la agricultura de aguacates, y a la ganadería vacuna y la cría de aves de corral.

Vialidad 

Las vías principales son los accesos a los campos petroleros, siendo la más importante la que lleva de Mene Grande al campo Barúa y la estación de flujo MGB –V, y la que lleva a Ceuta, sin embargo, son vías secundarias de 2 canales, construidas como acceso a los pozos o vías rurales.

Sitios de Referencia 

 Ceuta (Palafitos)
 Tomoporo de agua (Palafitos)
 Campo Barúa y estación de flujo MGB – V.
 Campo Tomoporo
 Campo Franquera
 Campo Lagotreco (Bloque VII)
 El siete. Pueblo construido alrededor del pozo MGB – 7.

Referencias

Enlaces externos 

Alcaldías

General Urdaneta
Ceuta (Zulia)
Epónimos de Rafael Urdaneta